La calle San Luis puede hacer referencia a:

Calle San Luis (Rosario)
Calle San Luis (Sevilla)